Сребрни медвед за најбољу глумицу је једна од награда које се додељују на Филмском фестивалу у Берлину.

Спољашње везе 
 сајт фестивала

Филмске награде
Берлински филмски фестивал